UK Championship 2011 (williamhill.com UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades i Barbican Centre i York, England mellan den 3 och 11 december 2011. Det var första gången sedan 2006 som turneringen spelas i York, däremellan har den spelats i Telford.

För första gången avgjordes matcherna fram till och med kvartsfinalerna i bäst av 11 frames istället för som tidigare bäst av 17 frames. Detta för att hela turneringen skulle kunna avgöras på två TV-sända bord.

Turneringen vanns av 22-årige Judd Trump, hans andra rankingtitel under 2011 och i karriären, efter China Open. I finalen slog han Mark Allen med 10–8. Det var Allens första rankingfinal, han hade sedan tidigare sex semifinalförluster i rankingturneringar. I finalen gjorde Allen fyra centuries, men förlorade alltså ändå.

Kval
Kvalet spelades mellan den 6 och 9 november 2011 i South West Snooker Academy i Gloucester. I kvalet deltog de 84 spelare på Main Touren som inte var direktkvalificerade till huvudturneringen. De 16 kvalvinnarna lottades in i huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor

Referenser

Externa länkar
World Snooker
snooker.org

2011 i Storbritannien
Snookersäsongen 2011/2012
2011